Dieser Artikel behandelt die südkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Südkorea nimmt zum dritten Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 
Als Qualifikation zur WM-Endrunde  für die asiatischen Mannschaften diente wie zuvor die Asienmeisterschaft, die 2018 in Jordanien ausgetragen wurde. Für die Meisterschaft musste sich Südkorea bei einem Turnier im April 2017 in Nordkorea qualifizieren. Gegner waren Hongkong, Indien, Nordkorea und Usbekistan. Nord- und Südkorea gewannen beide gegen alle anderen Teilnehmer und spielten gegeneinander remis. Da Südkorea aber gegen die anderen Mannschaften mehr Tore als ihre nördlichen Nachbarinnen erzielten, gewann Südkorea das Turnier und Nordkorea, das vier Jahre zuvor nicht zugelassen war, wurde die einzige Mannschaft, die ungeschlagen sich nicht für die WM qualifizieren konnten.

Für die Meisterschaft nominierte Nationaltrainer Jong Song-chon 23 Spielerinnen, darunter 15 Spielerinnen, die schon zum Kader für die WM 2015 gehört hatten.

Die südkoreanische Mannschaft hatte die schwerere Gruppe erwischt und traf auf die beiden Finalisten der vorherigen Meisterschaft, Australien und Japan, erreichte aber gegen beide ein torloses Remis. Da Australien und Japan sich 1:1 trennten, hatten beide im direkten Vergleich ein Tor mehr geschossen und da sie gegen Vietnam auch beide gewannen, konnte Südkorea durch einen Sieg gegen Vietnam nur noch Gruppendritter werden, was durch ein 4:0 auch gelang. Im Spiel um Platz 5, der für die asiatischen Mannschaften das WM-Ticket bedeutete, trafen sie auf die Philippinen und gewannen mit 5:0 die Fahrkarte zur WM.

Insgesamt erzielten die südkoreanischen Spielerinnen 29 Tore in den vier Qualifikations- und Meisterschaftsspielen. Die meisten Tore für die südkoreanische Mannschaft erzielten Cho So-hyun (6, davon drei in der Qualifikation), Lee Geum-min (5, davon vier in der Qualifikation) sowie Ji So-yun (4 in der Qualifikation) und Lee Min-a (4, davon eins in der Qualifikation). Insgesamt trafen elf südkoreanische Spielerinnen beim Turnier und der Qualifikation ins Tor.

Qualifikation für die Asienmeisterschaft

Asienmeisterschaft

Gruppenspiele 

|}

Spiel um Platz 5

Vorbereitung 
Im Juli nahm Südkorea mit dem Großteil der Spielerinnen des Kaders der Asienmeisterschaft an der Südostasienmeisterschaft teil und gewann in der Gruppenphase mit 2:1 gegen die Republik China/Taiwan, 8:0 gegen die Malediven und 12:0 gegen Indonesien. Im Viertelfinale wurde Hongkong mit 5:0 bezwungen, dann aber im Halbfinale mit 1:2 gegen Japan verloren. Im Spiel um Platz 3 wurde die Republik China/Taiwan mit 4:0 besiegt. Am 17. Januar besiegten die Südkoreanerinnen beim Vier-Nationen-Turnier im Halbfinale in Wuhua Rumänien mit 3:0 und verloren am 20. im Finale gegen Gastgeber China mit 0:1. Ende Februar/Anfang März 2019 nahm Südkorea am vom australischen Verband organisierten Cup of Nations mit vier WM-Teilnehmer teil. Die Südkoreanerinnen gewannen zum Auftakt mit 5:0 gegen Argentinien, verloren dann mit 1:4 gegen Australien und erreichten durch ein 2:0 gegen  Neuseeland den zweiten Platz. Am 6. April verloren die Südkoreanerinnen in Yongin gegen Island durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:3 und erreichten am 9. in Chuncheon ein 1:1 gegen die Isländerinnen, die nicht für die WM qualifiziert sind. Das letzte Vorbereitungsspiel verloren sie am 31. Mai gegen Schweden durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 0:1. In der bei  soccerway genannten Aufstellung wird Kim Jeong-mi als Torhüterin genannt, die nicht in der Kaderliste der FIFA aufgeführt wird. Der koreanische Verband zählt das Spiel aber für Kim Min-jung.

Kader

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Südkorea aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 3 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Aufgrund des Modus konnte sie nicht auf eine der vier anderen Mannschaften des asiatischen Verbandes treffen. Letztlich wurde die Mannschaft Gastgeber Frankreich zugelost, auf den sie im Eröffnungsspiel treffen wird. Weitere Gegner sind Nigeria und Norwegen.

Gegen die Französinnen wurde erstmals bei der WM 2003 gespielt und mit 0:1 verloren. 2015 folgte eine 0:3-Niederlage im WM-Achtelfinale. Norwegen war bisher zweimal Gegner der Asiatinnen, das erste Spiel, ebenfalls bei der WM 2003 wurde mit 1:7 verloren und 2013 folgte beim Vier-Nationen-Turnier 2013 eine 0:2-Niederlage. Auf Nigeria trafen die Südkoreanerinnen bisher nur bei U-20- (2012 wurde mit 0:2 und 2014 mit 1:2 verloren, in beiden Fällen überstanden beide gemeinsam die Vorrunde) und U-17-Weltmeisterschaften (2008 wurde mit 1:2 verloren und 2010 im Viertelfinale mit 6:5 nach Verlängerung gewonnen. Südkorea gewann anschließend den WM-Titel).

Gruppenspiele

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Frauen 2019
Südkorea
2019